M92 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
Beretta 92FS, une arme de poing fabriquée par Beretta ;
Zastava M92, un fusil d'assaut raccourci basé sur le AK-47.

Sciences 
Astronomie
M92, un amas globulaire de la constellation d'Hercule.

Médecine
 Autres ostéochondrites juvéniles, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres